Dorris ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Dorris (1903–1993), deutsche Schauspielerin
 Mark Dorris (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael Dorris (1945–1997), US-amerikanischer Autor

 Dorris Bowdon (1914–2005), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dorris (Georgia), im Douglas County
 Dorris (Kalifornien), im Siskiyou County
 Dorris Heights, im Saline County, Illinois

im NRHP gelistete Objekte:
 Dorris Apartments, in Eugene, Oregon, ID-Nr. 91001565
 Dorris Motor Car Company, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 86000883
 Dorris Ranch, in Springfield, Oregon, ID-Nr. 88000724

Siehe auch:
 Doris
 Dörries